Kenan Bajramović – cestista bosniaco
 Mensur Bajramović – ex cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco
 Zlatan Bajramović – ex calciatore bosniaco